Tamsa (Hindi:   []) oder Tons (nicht zu verwechseln mit dem Tons im Bundesstaat Uttarakhand) ist der Name zweier Flüsse in Indien:
 ein rechter Nebenfluss des Ganges in den Bundesstaaten Madhya Pradesh und Uttar Pradesh, siehe Tamsa (Madhya Pradesh)
 ein linker Nebenfluss des Ganges im Bundesstaat Uttar Pradesh, siehe Tamsa (Uttar Pradesh)